Niemcy:
 Gallin - gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim

Osoby:
 Ernst Gallin - niemiecki ksiądz
 Hermann Gallin - burmistrz Lubeki

Zobacz też:
 Galin
 Gallin-Kuppentin